Aeroporto di Brescia-Montichiari – aeroporto civile
 Aeroporto di Brescia-Ghedi – aeroporto militare